

Resultados por Concelho 

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viseu foram os seguintes:

Armamar

Carregal do Sal

Castro Daire

Cinfães

Lamego

Mangualde

Moimenta da Beira

Mortágua

Nelas

Oliveira de Frades

Penalva do Castelo

Penedono

Resende

Santa Comba Dão

São João da Pesqueira

São Pedro do Sul

Sátão

Sernancelhe

Tabuaço

Tarouca

Tondela

Vila Nova de Paiva

Viseu

Vouzela 

Viseu
Legislativas 2005